Il singolare del torneo di tennis Copenaghen Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Andrej Ol'chovskij che ha battuto in finale Nicklas Kulti 7-5, 3-6, 6-2.

Teste di serie

 Henrik Holm (secondo turno)
 Magnus Larsson (Semimifinali)
 Amos Mansdorf (quarti di finale)
 Paul Haarhuis (primo turno)

 Nicklas Kulti (finale)
 Christian Bergström (primo turno, ritiro)
 Brett Steven (Semimifinali)
 Kenneth Carlsen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copenaghen Open 1993
ATP Tour 1993